

Mitologia
 Efialte – personaggio della mitologia greca, uno dei giganti Aloadi, figlio di Poseidone e di Efimedea
 Efialte – personaggio della mitologia greca, figlio di Gea e coinvolto nella Gigantomachia. Fu accecato da Apollo e finito da Eracle

Onomastica
Efialte – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Efialte – politico ateniese di parte democratica
 Efialte – pastore tessalo che tradì gli Spartani di Leonida I nella battaglia delle Termopili

Altro 
 Efialte – sindrome neurologica del sonno